Хікматілла Шухратіллаевіч Убайдуллаев ( 22 липня 1996, Ташкент) — узбекистанський журналіст, прес-секретар Агентства інформації та масових коммунікаційпрі Адміністрації Президента Республіки Узбекистан.

Лауреат звання «Лучший журналіст року» премії Союзу Журналістів Узбекистана, специальных премій «Олтин калам»(«Золоте перо»), Лауреат звання «Поет Року» національної літературної премії Російського союзу письменників.

Біографія 
Хікматілла Убайдуллаев закінчив Узбецький державний університет світових мов, факультет англійської мови, Вищі курси журналістики в Університеті журналістики і масових комунікацій. Володіє узбецьким, російською, турецькою, англійською мовами.

Трудову діяльність початків у інформаційнім офисе ООН у Узбекистане. Працював редактором на недержавнім музично-развлекательном каналі «Миллий ТВ».

Квітень 2018 року — провідний спеціаліст групи з моніторингу та поліпшення медіаресурсів Медіацентру при прес-службі Президента Республіки Узбекистан.

Липень 2018 року — провідний спеціаліст зі зв'язків зі ЗМІ, зв'язків з громадськістю та державним органами Медіацентру при прес-службі Президента Республіки Узбекистан.

Грудень 2018 року — прес-секретар видавничо-поліграфічного творчого будинку ім. Чулпан.

З 2019 року Х.Убайдуллаев очолює прес-службу Агентства інформації та масових комунікацій при Адміністрації Президента Республіки Узбекистан.

Примітки 

Інтернет-журналісти
Уродженці Ташкента